Jeannette ou Jeanette Lee est un nom pouvant désigner:

Jeannette Lee, femme d'affaires et productrice de musique britannique
, entrepreneure américaine d'origines coréenne
Jeanette Lee (née en 1971), joueuse professionnelle de billard américain

Voir aussi

Lee, Jeannette